Eric Clapton, een Brits gitarist, componist en zanger van blues-, rock- en popmuziek,
Clapton (album), een album van deze gitarist, of
Station Clapton, een spoorwegstation van National Rail in Hackney in Engeland,
Clapton F.C., een Engelse voetbalclub, 
Clapton in Gordano, een plaats en civil parish in het Verenigd Koninkrijk.